Distretto di Sùmbėr – distretto della provincia del Gov'-Sùmbėr, in Mongolia
 Distretto di Sùmbėr – distretto della provincia del Tôv, in Mongolia